BMW Open steht für folgende Turniere:

 BMW Open, offizieller Name für ATP München, Tennisturnier
 BMW Open International, ein früherer Name der Hylo Open, Badmintonturnier
 BMW International Open, Golfturnier in Deutschland
 BMW Italian Open, Golfturnier

Siehe auch:
 BMW Championship